Matcherna i Grupp B i världsmästerskapet i fotboll för damer 2003 spelades från 20 till 27 september 2003.

Tabell

Matcher

Norge mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=NOR-FRA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 20 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Anita Rapp Dagny Mellgren 
|mål2     = 
|arena    = Lincoln Financial Field
|spelplats= Philadelphia, Pennsylvania
|publik   = 24347
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Dagny Mellgren
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Sydkorea

{{Resultat med trupp|id=BRA-KOR
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 21 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Marta Kátia 
|mål2     = 
|arena    = Robert F. Kennedy Memorial Stadium
|spelplats= Washington, District of Columbia
|publik   = 34144
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Marta
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=NOR-BRA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 24 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Marianne Pettersen 
|mål2     =  Daniela Rosana Marta Kátia
|arena    = Robert F. Kennedy Memorial Stadium
|spelplats= Washington, District of Columbia
|publik   = 16316
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Daniela
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Sydkorea

{{Resultat med trupp|id=FRA-KOR
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 24 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Marinette Pichon 
|mål2     = 
|arena    = Robert F. Kennedy Memorial Stadium
|spelplats= Washington, District of Columbia
|publik   = 16316
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Celine Marty
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sydkorea mot Norge

{{Resultat med trupp|id=KOR-NOR
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 27 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 4
|mål1     = Kim Jin-hee 
|mål2     =  Solveig Gulbrandsen Dagny Mellgren Marianne Pettersen Brit Sandaune Linda Ørmen
|arena    = Gillette Stadium
|spelplats= Foxborough, Massachusetts
|publik   = 14356
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Dagny Mellgren
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=FRA-BRA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 27 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Marinette Pichon 
|mål2     =  Kátia
|arena    = Robert F. Kennedy Memorial Stadium
|spelplats= Washington, District of Columbia
|publik   = 17618
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Maycon
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp B